José Ignacio González puede referirse a:

 José Ignacio González Catalán (1989-), futbolista chileno;
 José Ignacio González Moreno (1968-), periodista español;
 José Ignacio González (militar) (†1817), militar argentino.